«Деклара́ция тысячеле́тия Организа́ции Объединённых На́ций» принята 8 сентября 2000 года в городе Нью-Йорке, Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/52/2).

В «Декларации тысячелетия» государства — члены ООН приняли на себя обязательства в достижении целей развития тысячелетия в области мира и безопасности; развития; охраны окружающей среды; прав человека, демократии и управления; защиты уязвимых; удовлетворения потребностей Африки; укрепления ООН.

Некоторые цели, особенно в области развития, сформулированы конкретно, с указанием цифр и сроков (в основном 2015 и 2020 гг.)

Генеральный секретарь ООН в своих докладах и выступлениях регулярно сообщает о фактическом выполнении принятых обязательств.

Структура 
 Ценности и принципы (ст. 1—7)
 Мир, безопасность и разоружение (ст. 8—10)
 Развитие и искоренение нищеты (ст. 11—19)
 Охрана нашей общей окружающей среды (ст. 21—23)
 Права человека, демократия и благое управление (ст. 24—25)
 Защита уязвимых (ст. 26)
 Удовлетворение особых потребностей Африки (ст. 27—28)
 Укрепление Организации Объединенных Наций (ст. 29—32)

Ссылки 

 Декларация тысячелетия
 Цели в области развития

Декларации Генеральной Ассамблеи ООН
2000-е годы в праве
2000-е годы в политике